Příjmení Štrunc nosí více významných osobností:

 Jiří Štrunc (sbormistr) (1931–2015) – český sbormistr a hudební pedagog
 Matěj Štrunc (* 1996) – český herec
 Miroslav Štrunc (* 1941) – český fotbalista, obránce a záložník
 Pavel Štrunc (* 1981) – český redaktor a moderátor
 Štrunc! – diskusní pořad moderovaný Pavlem Štruncem, nejprve na Info.cz, poté přesunut na CNN Prima News
 Stanislav Štrunc (1942–2001) – český fotbalista a československý reprezentant